Farrance ist der Nachname folgender Personen: 
 Andrew Farrance (* 1972), australischer Kanute 
 David Farrance (* 1999), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Mia Farrance (* 1973), australische Kanutin